Kroppetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kroppetjärnen (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (0,8 ha)
Kroppetjärnen (Ödenäs socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Kroppetjärnen (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Kroppetjärnen (Färgelanda socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Kroppetjärnet (Tisselskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kroppetjärnet (Ödskölts socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,

Se även
Kropptjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn